

Грінбраєр — переписна місцевість, штат Флорида
 Грінбраєр — переписна місцевість, штат Вірджинія

 Грінбраєр — місто, штат Арканзас
 Грінбраєр — місто, штат Теннессі